In 1910/11 werd het negende seizoen van de National Association Football League gespeeld. Jersey AC werd voor de eerste maal kampioen.

Eindstand

Externe link
 National Assocation Foot Ball League (RSSSF)

Amerikaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1910/11